Stoll se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Caspar Stoll
 Matthias Stoll